Sarilhos pode ser:

 Sarilhos Grandes, no Montijo
 Sarilhos Pequenos, na Moita

Desambiguação